Olga Adelheid Louise Marie Alexandrina Agnes van Hannover-Cumberland (Gmunden, 11 juli 1884 - aldaar, 21 september 1958) was een prinses van Hannover en Cumberland, van Groot-Brittannië en Ierland en een hertogin van Brunswijk.

Zij was de jongste dochter van Ernst August II van Hannover en diens vrouw Thyra van Denemarken en een rechtstreekse afstammelingen van koning George III van Engeland. Zelf trouwde ze niet. Ze bleef tot haar dood wonen in Gmunden, waar haar ouders reeds een huis bezaten. In 1958, vlak voor haar overlijden, noemde haar neef Ernst August van Hannover zijn dochter naar haar.

Huis Hannover (Verenigd Koninkrijk)